Михаил Минин: Минин, Михаил Петрович (1922—2008) — участник Великой Отечественной войны, одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага 30 апреля 1945 года.
 Минин, Михаил Тарасович (?—1877) — русский купец, меценат.